Coly peut faire référence à :

Toponymes 

 Le Coly, un ruisseau, affluent de la Vézère
 Le Coly, un ruisseau, affluent de la Côle
 Coly, une ancienne commune française dans l'est du département de la Dordogne.
 Saint-Amand-de-Coly, une ancienne commune française limitrophe de la précédente.
 Coly-Saint-Amand, une commune nouvelle composée des deux anciennes communes précédentes.

Patronyme 

 Fatou Coly (1995-), une escrimeuse sénégalaise ;
 Fatoumata Coly (1984-), une athlète sénégalaise ;
 Ferdinand Coly (1973-), un joueur sénégalais de football ;
 Léo Coly, un joueur français de rugby à XV ;
 Matar Coly (1984-), un joueur sénégalais de football ;
 Racine Coly (1995-), un joueur sénégalais de football ;
 Raymond Coly (1880-1970), un poète français.